Kongres je lahko:

 kongres, shod ljudi v politiki
 Kongres (drama) - drama slovenskega dramatika Primoža Kozaka
 Kongres (glasbena skupina) - glasbena skupina iz Sarajeva

Glej tudi 
 Ljubljanski kongres (razločitev)